Claro steht für:
 Claro TI, Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 claro fair trade, Schweizer Unternehmen im Bereich Fairer Handel
 Markenname für Mobilfunknetze von América Móvil in mehreren Staaten Lateinamerikas

Personen:
 Giulio Claro (1525–1575), italienischer Jurist und Beamter
 Luccas Claro (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel Alberto Claro (* 1970), chilenisch-dänischer Kameramann

Siehe auch:
 Punta Claro